Car je lahko:

 Car, naslov slovanskih vladarjev (Bolgarije, Srbije in Rusije).
 Car, priimek več znanih ljudi